Kabinett Ratas steht für folgende Regierungen Estlands:
 Kabinett Ratas I (2016 bis 2019)
 Kabinett Ratas II (seit 2019)